USS St. George — назва двох кораблів ВМС США.

 USS St. George (CVE-17) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву HMS Pursuer (D73).
 USS St. George (AV-16) —  гідроавіаносець США типу «Kenneth Whiting». Перебував на службі з 1944 по 1963 роки. У 1963 році проданий Італії, де отримав назву «Andrea Bafile» та використовувався як універсальний десантний корабель. Виключений зі списків флоту у 1988 році, розібраний у 1990 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни